Kiekeboe (spel), een spelletje dat met/door kleine kinderen wordt gespeeld
Kiekeboe (groepsspel), een spel dat op verstoppertje lijkt
Kiekeboe (kaartspel), een kaartspel uitgegeven door 999 Games
Kiekeboe (televisieprogramma), een Nederlands programma met de verborgen camera
De Kiekeboes, voorheen Kiekeboe, een stripreeks
Marcel Kiekeboe, het hoofdpersonage van deze stripreeks
Fanny Kiekeboe, een personage uit deze stripreeks
Lijst van albums van De Kiekeboes, een volledige lijst met verschenen albums
Lijst van personages uit De Kiekeboes, een lijst met de hoofdrolspelers en nevenpersonages
Kie-ke-boe (tijdschrift), een voormalig kindertijdschrift